Thor Island ist der Name folgender Inseln:

 Thor Island (Antarktika) vor der Danco-Küste des Grahamlands, Antarktische Halbinsel
 Thor Island (Kanada) in Nunavut